Мигес () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Мигес, Оскар Омар (1927—2006) — уругвайский футболист, нападающий сборной Уругвая.
 Мигес, Пабло (род. 1987) — уругвайский футболист.
 Мигес Гомес, Энрике (род. 1966) — испанский гребец-каноист.
 Мигес Гонсалес, Мануэль (1831—1925) — испанский священник, католический святой.

 Мигес — город на юге Уругвая, на территории департамента Канелонес.